Kanzleiter ist ein deutscher Familienname. Als Nachname kommt er vor bei

 Jürgen Kanzleiter (* 1949), deutscher Fußballprofi und Torhüter
 Dieter Kanzleiter (* 1960), deutscher Trompeter und Komponist
 Rainer Kanzleiter (* 1940), deutscher Notar, Honorarprofessor